Анга́рск может означать:

 Ангарск — город в Иркутской области России, административный центр Ангарского района.
 Ангарск — основная пассажирская железнодорожная станция в городе Ангарске Иркутской области.

См. также 
 Ангарская
 Ангарский
 Ангарское
 Ангара (значения)